I risultati completi del motomondiale 2009 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP 
 Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Classe 250 
 Iscritti

Classifica piloti 

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125 
Tutte le moto sono equipaggiate con pneumatici forniti dall'azienda britannica Dunlop.

Iscritti

Classifica piloti

 Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni 

 2009